Diese Liste zeigt alle Bestellungen des Flugzeugtyps Boeing 787. Die größte Bestellung tätigte United Airlines (170 Stück). In der Tabelle wird von links nach rechts der Besteller, die Unterbauart des Flugzeugs, die Gesamtzahl der bestellten Flugzeuge, der Triebwerktyp und die Anzahl der bereits gelieferten Flugzeuge angegeben.

Bestellungen

Bestellungen, alphabetisch gelistet nach Fluglinie 

Stand: Dezember 2022

Bestellungen und Auslieferungen, grafisch gelistet 

Stand: Dezember 2022

Einzelnachweise 

Boeing 787 Bestellungen
!
Boeing